El Masters de Xangai 2011, oficialment conegut com a Shanghai Rolex Masters 2011, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries Masters 1000 de l'ATP. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 d'octubre del 2011 al Qizhong Forest Sports City Arena de Xangai, Xina.

L'escocès Andy Murray va defensar el títol aconseguit l'any anterior emportant-se el seu segon Masters de la temporada i cinquè títol de l'any, els tres últims guanyats en tres setmanes consecutives.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011